Rampage (1963), een film van Phil Karlson
Rampage (1987), een film van William Friedkin
Rampage (2009), een film van Uwe Boll
Rampage (2018), een film van Brad Peyton
Rampage (ER), een aflevering van de televisieserie ER
Rampage (computerspel), een arcadespel van Midway Games
Rampage (rapper), het pseudoniem van de Amerikaanse rapper Roger McNair
Rampage (EPMD), een single van de hiphopgroep EPMD
Rampage (event), drum-'n-bass- en dubstep-event in Antwerpen